2005 Голяма награда на Турция е 1-вото за Голямата награда на Турция и четиринадесети кръг от сезон 2005 във Формула 1, провежда се на 21 август 2005 година на пистата Истанбул парк в Истанбул, Турция.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Турция